UEFA (Union of European Football Associations) er en sammenslutning af de europæiske nationale fodboldforbund. Dansk Boldspil-Union er således repræsenteret i organisationen, især i kraft af sin deltagelse i oprettelsen. UEFA blev oprettet 15. juni 1954 i Basel, Schweiz.

Nuværende turneringer 
UEFA arrangerer nu følgende fodboldturneringer:

Landshold 
 EM: Europamesterskabet for landshold, som bliver afholdt hvert fjerde år, hvor det seneste var i 2016 i Frankrig og det næste er 2020 i Europa.
 Nations League: En turnering på fire niveauer for herrelandshold, hvor de deltagende hold spiller om op- og nedrykning og slutrundebilletter (fra 2018).
 U/21-EM: Europamesterskabet for U21-landshold. Den bliver afholdt hvert andet år og var senest i 2017 i Polen. Næste gang det bliver afholdt er i 2019 i Italien & San Marino.
 U/19-EM: Europamesterskabet for U/19-landshold. Den bliver afholdt hvert andet år.
 U/17-EM: Europamesterskabet for U/17-landshold. Den bliver afholdt hvert andet år.

 EM i fodbold for kvinder
 EM i fodbold for kvinder (U/19)
 EM i fodbold for kvinder (U/17)

Klubhold 
 UEFA Champions League: Den mest prestigefyldte klubturnering i verden. Fungerer også som en form for uofficielt europamesterskab for klubhold. Vinderen af turneringen kvalificerer sig til FIFA Club World Cup.
 UEFA Europa League: En sammenslutning af UEFA's to tidligere turneringer UEFA Cuppen og Intertoto Cuppen.
 UEFA Youth League: En turnering for deltagelse af U-19 holdene tilknyttet de 32 klubber, der har kvalificeret sig il Champions Leagues gruppespil.
 UEFA Regions Cup: En turnering for amatørhold, der afvikles hvert andet år. 

 UEFA Women's Champions League - Champions League for kvinder (klubhold)

Tidligere turneringer 
Organisationen har tidligere arrangeret følgende fodboldturneringer:
 UEFA Intertoto Cup: En anderledes sommerturnering for klubhold, med tre vindere, der får adgang til UEFA Cuppen. Afløste International Football Cup, hvis primære formål var at sikre fodboldkampe på tipskuponen. Turneringen blev afviklet for sidste gang i 2008.
 UEFA Cup: En turnering for de "næst-bedste" hold i de national forbund, samt for pokalvinderen. Blev afviklet sidste gang i 2008-09-sæsonen. Er blevet afløst af UEFA Europa League.
 UEFA Pokalvindernes Europa Cup: En europæisk turnering for pokalvinderne. Blev afviklet sidste gang i 1998.

Organisation
Det øverste organ i UEFA er kongressen. En ordinær kongres bliver afholdt hvert år, mens en sekundær ordinær kongres kan blive indkaldt af eksekutivkomiteen, hvis der skal diskuteres finanser eller lignende. Eksekutiv komiteen består af 15 medlemmer, der alle er valgt på den årlige kongres. Komiteen skal vælge fem vice-præsidenter. UEFA's præsident bliver valgt ved kongressen til en fireårig periode.
Under eksekutiv komiteen i hierarkiet ligger professionel fodbolds strategiske råd sammen med 19 forskellige komiteer, generalsekretariatet og ekspertpanelerne.
Under general sekretariatet hører administrationen, med matchofficials og instruktører.

Generalsekretariatet
Ledes af generalsekretæren, Theodore Theodoridis, hvis rolle består i at repræsentere UEFA som delegeret for præsidenten. Ansættelse og fyringer af UEFA-direktører og UEFA´s medlemmer af personalet, efter konsultation med præsidenten. Denne skal også forelægge en forretningsplan, skive en rapport der præsenteres ved den ordinære kongres, samt lave en beregning af indtægter og udgifter.

Vigtige personer

Medlemslande 
UEFA er en af FIFA's seks konføderationer, og følgende landes fodboldforbund er medlem af UEFA (pr. 24. maj 2013):

Noter

Præsidenter

Referencer

Eksterne henvisninger 

 UEFA-COEFFICIENTS.COM – Country Ranking, Champions League and Europa League statistics
UEFA (officiel hjemmeside)
FIFA (officiel hjemmeside for verdensforbundet)

 
Etableret i 1954
Fodbold i Europa